Иоганн Георг I:
 Иоганн Георг I (1567—1618) — князь Ангальт-Дессау.
 Иоганн Георг I (1585—1656) — курфюрст Саксонии.
 Иоганн Георг I Саксен-Эйзенахский (1634—1686) — герцог Саксен-Эйзенахский.